Claxton ist der Familienname folgender Personen:

 Brooke Claxton (1898–1960), kanadischer Politiker
 Grace Claxton (* 1993), puerto-ricanische Leichtathletin
 Jane Claxton (* 1992), australische Hockeyspielerin
 Michael Claxton (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Nicolas Claxton (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 Rozelle Claxton (1913–1995), US-amerikanischer Jazzpianist und Arrangeur
 William Claxton (1927–2008), US-amerikanischer Fotograf
 William F. Claxton (1914–1996), US-amerikanischer Filmeditor, -regisseur und -produzent

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Claxton (Georgia)
 Claxton (Kentucky)
 Claxton (Tennessee)